Hinrichsen:
 Anke Spoorendonk, née Hinrichsen (1947, Bustrup)
 Niels Hinrichsen (* 1942), en dansk skuespiller
 Silke Hinrichsen (1957  2012), en dansk-sydslesvigsk politiker